Province du Loroum är en provins i Burkina Faso.   Den ligger i regionen Nord, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Ouagadougou. Antalet invånare är .

Följande samhällen finns i Province du Loroum:

 Titao

Trakten runt Province du Loroum består i huvudsak av gräsmarker. Runt Province du Loroum är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Nord, Burkina Faso